Rådhusparken kan syfta på:
Rådhusparken, Jönköping – en park vid rådhuset i Jönköping, se Jönköpings rådhus
Rådhusparken, Ronneby – en park vid rådhuset i Ronneby
Rådhusparken, Stockholm – en park på Kungsholmen
Rådhusparken, Umeå – en park i centrala Umeå